

Automobili
Ford Escort, un'autovettura

Editoria
Escort, una rivista per adulti britannica

Sociologia
Escort, termine in lingua inglese usato per indicare un accompagnatore/accompagnatrice e in senso lato una prostituta di alto bordo.